Pochod může být :

organizovaná chůze
dálkový pochod – rekreační nebo sportovní společenská akce – například pochod Praha-Prčice
pochod smrti – přesun vězňů nebo válečných zajatců během válečných událostí
protestní pochod – společenská akce organizovaná jako protest nebo demonstrace
Pochod pro život
pořadový krok – organizovaný pohyb vojáků nebo vojska s pevně danou choreografií pohybů
pochod (hudba) – hudební skladba hraná při pochodu obvykle ve 2/4 rytmu (pochodová polka)
vojenský pochod – obvykle skladba pro dechový orchestr určená pro pochodování vojska
v přeneseném významu děj, proces nebo sled událostí
duševní pochod
fyziologický pochod

historické události
Pochod na Řím – událost z roku 1922 spojená s osobou italského diktátora Benita Mussoliniho
Severní pochod – tažení Národně revoluční armády (NRA) pod vedením generála Čankajška (1924–1927)
Dlouhý pochod – strategický přesun čínské Rudé armády z jihu na severozápad Číny (1934–1936)
Podle této události byla pojmenována i čínská nosná raketa Dlouhý pochod

literární díla
Dlouhý pochod – novela Williama Styrona (1952)
Dlouhý pochod – thriller Stephena Kinga (1979)

Související články
 Dlouhý pochod (rozcestník)

Externí odkazy